Nagur bezeichnet
 alternativ die indische Stadt Nagore

Nagur ist der Familienname von
 Mohamed Nagur, sri-lankischer Fußballspieler